Bruce Bickford – animatore statunitense
 Charles Bickford – attore statunitense
 James Bickford – bobbista statunitense